Biografies:
 Prenom:
 Sadurní de Tolosa (? - Tolosa, c. 257), primer bisbe de Tolosa, considerat un dels apòstols dels gals.
 Sadurní Ximénez Enrich (Maó, 1853 - París, 1933), escriptor i periodista.
 Cognom:
 Antoni Sadurní (Barcelona, s. XV), brodador català
 Celestí Sadurní, diversos personatges.
 Salvador Sadurní i Urpí (L'Arboç, 1941), futbolista català dels anys 1960-70.
 Tanc Sadurní, carro d'assalt i transport desenvolupat a partir de 1936.